DFW est un sigle qui peut signifier :
 Deutsche Flugzeug-Werke, un constructeur aéronautique allemand.

DFW est un code qui peut signifier :
 .

Sigle de 3 caractères
Code IATA des aéroports